Subergorgia är ett släkte av koralldjur. Subergorgia ingår i familjen Subergorgiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Koralldjur
Subergorgia